Павлишак — польская фамилия.

Известные носители 
 Павлишак, Вацлав (1966—1905) — польский художник.
 Павлишак, Иосиф Андреевич (1923—1995) — советский и российский художник.